Hestra kyrka kan syfta på:

 Norra Hestra kyrka
 Södra Hestra kyrka